Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Błażewicz – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Jacek Błażewicz – polski inżynier informatyk